BE poate fi:
 Beriliu, element chimic cu simbolul Be
 Belgia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .be, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Belgia
 Insulele Bermude, codul OMM al acestui teritoriu
 Berlin, capitala Germaniei, codul ISO 3166-2:DE
 Berna, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Limba bielorusă, codul ISO 639-1